Щербатова:
 Щербатова, Екатерина Владимировна ― писательница-переводчица конца XVIII века.
 Щербатова, Мария Григорьевна (1857—1920) — благотворительница, предпринимательница.
 Щербатова, Наталья Ивановна(1736-1798) — княгиня, жена историка и публициста, князя М.М. Щербатова, бабка и крёстная мать философа П.Я. Чаадаева
Щербатова, Ольга Александровна (1857—1944) — писательница, путешественница, меценатка.
 Щербатова, София Степановна (1798—1885) — статс-дама, благотворительница.